Герман I (Hermann I. von Ravensberg; ок. 1090—1144) — граф Равенсберга.

Единственный сын графа Кальвелаге Германа I (из рода графов Вердена) и Этелинды, дочери Оттона Нордхеймского.

Графы Кальвелаге около 1100 года получили в лен земли в Вестфалии, на которых построили замок Равенсберг, и с 1140 года перенесли туда свою резиденцию и стали называть себя графами равенсбергскими.

Герман I был сторонником Лотаря Суплинбургского и с его помощью округлил свои владения, в числе которых были замки Халле, Вертер, Боргхольцхаузен, Ферсмольд, Йолленбек.

Жена — Юдит, дочь графа Оттона II Цютфенского. Дети:
 Оттон I (ум. 1170), граф Равенсберга
 Генрих (ум. 1185), граф Равенсберга
 Гедвига, жена графа фон Дале Герхарда I фон Геннегау (умер в 1166).

Источники 
 Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Band 17, Tafel 129, Verlag: Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1998, ISBN 978-3-465-02983-0
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/SAXON%20NOBILITY.htm#OttoICalvelageRavensbergdied1170
Графы Равенсберга
Правители Европы XII века